Calderas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Calderitas, ort, Quintana Roo, Othón P. Blanco, 
 Calderas, Veracruz, ort, Tlalixcoyan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar